

Patronyme 
Duffy est un patronyme anglo-saxon et français porté par les personnalités suivantes :
 Aimée Ann Duffy (1984-), chanteuse galloise (nom de scène : Duffy) ;
 Billy Duffy, un membre du groupe britannique The Cult ;
  ;
 Christopher Duffy (1936-2022), historien britannique ;
 Clinton Truman Duffy (1898-1982), directeur de la prison d'État de San Quentin ;
 Danny Duffy (1988-), joueur de baseball américain ;
 Flora Duffy (1987-), une triathlète bermudienne ;
 Gavin Duffy (1981-), joueur de rugby irlandais ;
 Jo Duffy (1954-), scénariste américaine de comic books ;
  ;
  ;
 Mike Duffy (1946-), journaliste et animateur de télévision canadien ;
 Michael Duffy (1994- ), footballeur nord-irlandais ;
  ;
 Richard Duffy (1985-), footballeur gallois ;
 Stella Duffy (1963-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier et de pièce de théâtre ;
 Stephen Duffy (1960-), compositeur et chanteur anglais.

Bâtiment 
 La Michael Duffy Farm, ferme américaine du comté de Summit, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques.

Cinéma 

 Duffy, un film américain de Robert Parrish (1968).

Biologie 
 Duffy, une protéine de surface des globules rouges

Personnage de fiction 
 Duffy the Disney Bear, un ours en peluche de l'univers Disney

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme français